Сено́нш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на захід від Парижа, 100 км на північний захід від Орлеана, 36 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1413 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3046,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сенонш на сайті французького Національного інституту географії
 Сенонш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенонш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенонш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенонш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар